NFL sezona 1981. je 62. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 6. rujna 1981. Super Bowl XVI je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 24. siječnja 1982. u Pontiacu u Michiganu na stadionu Pontiac Silverdome sastali pobjednici AFC konferencije Cincinnati Bengalsi i pobjednici NFC konferencije San Francisco 49ersi. Pobijedili su 49ersi rezultatom 26:21 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1981.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Dan Fouts, San Diego Chargers - 4802
Najviše jarda probijanja: George Rogers, New Orleans Saints - 1674
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Alfred Jenkins, Atlanta Falcons - 1358

U obrani 

Najviše presječenih lopti:  Everson Walls, Dallas Cowboys - 11

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: San Diego Chargers - 478 (29,9 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: San Diego Chargers - 421,5 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: San Diego Chargers - 296,2 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Detroit Lions - 174,7 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Philadelphia Eagles - 221 (13,8 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Philadelphia Eagles - 277,9 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Philadelphia Eagles - 168,5 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Detroit Lions - 101,4 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1981. u NFL-u
NFL.com, sezona 1981.

Izvori 

1981